Nayler ist der Familienname folgender Personen:

 Erin Nayler (* 1992), neuseeländische Fußballspielerin
 James Nayler (1618–1660), englischer Quäker-Prediger